Тимукуй () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Timucuy c майяского языка можно перевести как: место, где обитают горлицы.

Площадь муниципалитета равна 135 км², что составляет 0,34 % от площади штата, а максимальная высота равна 10 метрам над уровнем моря.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Канасином, на востоке с Акансехом, на юго-востоке с Текохом, на юго-западе с Абалой, и на западе с Меридой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1921 году, в его состав входит 15 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 производство и строительство — 44,2 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 36,3 %: это предприятия торговли и питания, а также гостиницы;
 сельское хозяйство и скотоводство — 18,7 %: выращивание сельхозкультур маиса, кукурузы и хенекена; разведение крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы;
 безработные — 0,8 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 102,4 км;
 электрификация: 96,8 %;
 водоснабжение: 99,2 %;
 водоотведение: 46,8 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить храм Святого Каспара, построенный в колониальную эпоху, а также археологические памятники цивилизации майя.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана